Склад збірної Італії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше… 
 

Італія
Італія 2000